NFF hkan syfta på:

 NFF – har hand om fotboll på organiserad nivå i Norge, se Norges Fotballforbund
 NFF – en fotbollsförening i Nässjö, se Nässjö FF
 NFF – en fotbollsklubb i Norrköping, se Norrköpings FF